La Gorda puede hacer referencia a:

La Gorda, revista antiliberal madrileña del siglo XIX.
La Gorda, escultura de Fernando Botero emplazada en la ciudad de Medellín, Colombia.
La Gorda, película argentina de 1966.